Josef Straka ist der Name folgender Personen:

* Josef Straka (Maler) (1864–1946), österreichischer Maler
 Josef Straka (Ruderer, 1904) (1904–1976), tschechischer Ruderer, Olympiateilnehmer 1928 and 1936
 Josef Straka (Ruderer, 1948) (* 1948), tschechischer Ruderer, Olympiateilnehmer  1972 and 1976
 Josef Straka (Eishockeyspieler) (* 1978), tschechischer Eishockeyspieler
 Josef Straka (Golfspieler) (* 1993), österreichischer Golfspieler